Answer To Reset (resposta al reset), missatge de sortida de les targetes intel·ligents segons l'estàndard ISO/IEC 7816 després d'un reset elèctric executat per un lector.
 Atribut (sintaxi)
 Atari Teenage Riot, grup alemany fundat l'any 1992 de música hardcore.
 Avions de Transport Regional Empresa Aeronautica Franco-Italiana.